Denumirea de autostrada A1 se poate referi la mai multe autostrăzi din diverse țări:

 Autostrada A1 din Austria
 Autostrada A1 din Bulgaria
 Autostrada A1 din Croația
 Autostrada A1 din Germania
 Autostrada A1 din Italia
 Autostrada A1 din Polonia
 Autostrada A1 din România
 Autostrada A1 din Serbia